Unter Kapitalformen versteht man 

 die verschiedenen Kapitalsorten nach Pierre Bourdieu
 die volkswirtschaftliche Unterscheidung verschiedener Kapitalarten wie Realkapital, Geldkapital, Humankapital oder Sozialkapital